Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Henricksson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1984)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
Sydney
Sport en Australie en 1984
Tennis en novembre 1984